Zukunftspreis kann kurz für folgende Preise stehen:
 Berthold Leibinger Zukunftspreis, Forschungspreis für Lasertechnik der Berthold Leibinger Stiftung GmbH
 Deutscher Zukunftspreis, Technikpreis des deutschen Bundespräsidenten
 DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft, dw-zukunftspreis.de
 Helmut-Schmidt-Zukunftspreis
 IZT-Zukunftspreis, des  Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
 Meilenstein – Dr. Erwin Pröll-Zukunftspreis
 Österreichischer Medienzukunftspreis
 Zukunftspreis Brandenburg
 Zukunftspreis der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) 1997–2005, weitergeführt als Zukunftspreis (Initiative Forum Zukunft), der Initiative Forum Zukunft e.V.
 Zukunftspreis der Deutschen Sportjugend
 Zukunftspreis der Stiftung Akademie für Nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern (ANE)
 Zukunftspreis des Berliner Sports
 Zukunftspreis Handel Baden-Württemberg, zukunftspreishandel.de
 Zukunftspreis, eine Kategorie des Corine (Literaturpreis) des Landesverbands Bayern im Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Siehe auch:
 Future Hearing Award, future-hearing-award.de
 Future Insight Prize